«Ты записался добровольцем?» — большевистский агитационный плакат, созданный художником Дмитрием Моором в июне 1920 года, во время Гражданской войны в России.

Описание плаката 
Красноармеец в красной будёновке, направив указательный палец своей правой руки на зрителя, призывает записываться добровольцем в Красную армию. Глаза красноармейца из плаката устремлены прямо на зрителя.

В левом верхнем углу плаката располагается аббревиатура «Р. С. Ф. С. Р.» (в 1918—1936 годах она означала — Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика), в правом верхнем углу — лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Размеры плаката: 106×71 см.

История 
Дмитрий Моор создал плакат за одну ночь в конце июня 1920 года в трудный для Красной армии период: на Западном фронте — разгар польской операции, на Южном — боевые действия против армии Врангеля. Плакат призывает добровольно вступать в ряды РККА. Сам художник говорил о нём:

На этом плакате — красноармеец, указывающий пальцем, глаза его устремлены прямо на зрителя и поворачиваются по ходу его. Я собрал много разговоров по поводу этого плаката. Некоторые мне говорили, что они стыдились его, что им было стыдно не записаться добровольцами.

Плакат нарисован по подобию британского агитационного плаката 1914 года , на котором изображён военный министр граф Китченер. Композиция британского плаката была использована художниками для создания аналогичных плакатов в США, Германии, Италии, Бразилии и России.

Существует мнение, что Дмитрий Моор в образе красноармейца изобразил самого себя, как и автор американского вербовочного плаката Джеймс Монтгомери Флэгг, придавший собственные черты образу «Дяди Сэма» на вербовочном плакате.

По тематике плакат пересекается с плакатом 1919 года «Отчего вы не в армии?» белой армии генерала А. И. Деникина, который в свою очередь является перерисовкой итальянского плаката 1917 года «Выполните все свои обязанности!» (автор — Лучано Мауцан). Сравнивая «красный» плакат с «белым», дизайнер Артемий Лебедев отмечал: «Сложно избавиться от ощущения, что белые проиграли войну только из-за дизайнерской беспомощности — все их плакаты блёкнут на фоне красной агитации».

В 1941 году, во время Великой Отечественной войны, Дмитрий Моор создал новую версию плаката, на котором изображён солдат в каске и с надписью «Ты чем помог фронту?». Были выпущены версии плаката на языках народов СССР.

Плакат приобрёл новую популярность в России после распада СССР, когда на него появился ряд пародий.

См. также 
 Помоги
 Дядя Сэм
 Родина-мать зовёт!

Примечания

Ссылки 
 Плакат «Ты записался добровольцем?»

Советские плакаты
Литографии по алфавиту